Back 2 Back Hits – album dei Missing Persons e dei The Motels del 1997
 Back 2 Back Hits – album di MC Hammer e Vanilla Ice del 1998
 Back 2 Back Hits – album dei Tavares e degli Hot Chocolate del 1998
 Back 2 Back Hits – album di Robin Trower e Michael Schenker del 1998
 Back 2 Back Hits – album dei The Raspberries e dei Blue Swede del 1998
 Back 2 Back Hits – album dei Gerry and the Pacemakers e Freddie and the Dreamers del 1998
 Back 2 Back Hits – album di Natalie Cole e Minnie Riperton del 1999
 Back 2 Back Hits – album delle Vixen e degli Helix del 2000